Cristoval Nieves, dit Boo Nieves, (né le  à Syracuse dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2011-2012||Ice de l'Indiana ||USHL||13||2||8||10||2||-||-||-||-||-
|-
| 2012-2013||Université du Michigan||CCHA||40||8||21||29||18 ||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014||Université du Michigan||Big-10||34||3||19||22||18||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015||Université du Michigan||Big-10||35||7||21||28||18||-||-||-||-||-
|-
| 2015-2016||Université du Michigan||Big-10||35||10||21||31||18||-||-||-||-||-
|-
| 2015-2016||Wolf Pack de Hartford ||LAH||8||2||3||5||0||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017||Wolf Pack de Hartford ||LAH||40||6||12||18||10||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017||Rangers de New York ||LNH||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018||Wolf Pack de Hartford ||LAH||40||8||13||21||12||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018||Rangers de New York ||LNH||28||1||8||9||12||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 16  || 3 || 5 || 8 || 6 || - || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || Rangers de New York || LNH || 43 || 4 || 6 || 10 || 8 || - || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Rangers de New York || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 43 || 5 || 22 || 27 || 16 || - || - || - || - || - 

| 76 || 5 || 14 || 19 || 24 ||-||-||-||-||-

Références 

Naissance en janvier 1994
Naissance à Syracuse (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur de l'Ice de l'Indiana
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Rangers de New York